Cette page d'homonymie recense les lycées se nommant Édouard-Branly. (liste non exhaustive)

 Lycée Édouard-Branly à Amiens (70 Boulevard de Saint-Quentin)
 Lycée Édouard-Branly à Boulogne-sur-mer
 Lycée Édouard-Branly à Créteil
 Lycée Édouard-Branly à Nogent-sur-Marne
 Lycée Édouard-Branly à Dreux
 Lycée Édouard-Branly à Lyon